N42 oder N 42 steht für:

 Route nationale 42, Nationalstraße in Frankreich
 N42 (Demokratische Republik Kongo), Fernstraße in Kongo
 N42 (Togo), Fernstraße in Togo